

Antropologia 
 Gros Ventre – nazione di Nativi Americani stanziata nel Montana

Medicina 
 Ventre – parte costituente il corpo (o tronco) di un animale o persona, dove sono racchiusi i visceri (intestino, stomaco, fegato, pancreas e reni)

Persone 
 André-Michel Ventre (1949) – funzionario e sindacalista francese
 André Ventre (1874-1951) – architetto francese
 Carlo Ventre (1969) – tenore uruguaiano
 Danny Ventre (1986) – calciatore inglese
 Felipe Antonio Ventre (1993) – politico brasiliano
 Graziano Ventre (1954) – astronomo amatoriale italiano
 Mariele Ventre (1939-1995) – direttrice di coro italiana
 Riccardo Ventre (1944) – politico italiano